Die Football League First Division 1920/21 war die 29. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1920 und endete am 7. Mai 1921.

Der FC Burnley gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor Manchester City erstmals in seiner Vereinsgeschichte die englische Meisterschaft. Beide Aufsteiger Huddersfield Town und Tottenham Hotspur konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Derby County und Bradford Park Avenue den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Cardiff City und FC Birmingham ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||23
||29
||26
||25
||25
||24
||23
||27
||27
||30
||24
||32
||28
||25
||30
||30
||26
||29
||32
||28
||32
||23

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Burnley 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1920/21 für den FC Burnley in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Edward Lee, Ray Simpson: Burnley. A Complete Record, 1882–1991. Breedon, Derby 1991, ISBN 0-907969-90-9 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1920-21 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1920/21
Fußballsaison 1920/21